«Знак четырёх» — бокс-сет группы «Мельница», в который вошли первые четыре альбома группы — «Дорога сна», «Перевал», «Зов крови» и «Дикие травы». Вышел 12 апреля 2012 года. В качестве бонуса в бокс-сет вошёл сингл «Рождественские песни», включённый в альбом «Дикие травы».

Просьбы о переиздании первых четырёх альбомов неоднократно появлялись на официальном форуме группы. Мини-альбом «Master of The Mill», изданный в 2004 году (между альбомами «Дорога сна» и «Перевал»), изначально не планировалось включить в бокс-сет ни в виде отдельных треков, ни целиком.

Все четыре альбома данного издания подверглись ремастерингу, а альбом «Дорога сна» был заново пересведён звукорежиссёром Иваном Евдокимовым, стоящим у истоков изначального звучания «Мельницы». Каждая пластинка получила расширенный буклет с дополнительными иллюстрациями и текстами песен. В 2017 году обновлённые версии альбомов были выпущены и в виде отдельных слипкейсов, таким образом став переизданиями соответствующих альбомов.

Оформление 
Бокс-сет издан в картонной четырёхдисковой коробке. К каждому альбому подобрано оригинальное полиграфическое оформление. Издание содержит 48-страничный буклет с текстами всех песен со всех четырёх альбомов.

Список композиций

Дорога сна (2003) 
 Дорога сна
 Оборотень
 Горец
 Мора
 Ольга
 Змей
 Зима
 Воин вереска
 Тарантелла
 Рапунцель
 На север
 Лорд Грегори

Перевал (2005) 
 Ночная кобыла
 Господин горных дорог
 Весна
 Фуга
 Чужой
 Ворон
 Голем
 Мертвец
 Вереск
 Прялка
 Королевна
 Вереск (инструментал) — скрытый трек, в конце альбома после 5-минутной паузы

Зов крови (2006) 
 Невеста Полоза
 Зов крови
 Двери Тамерлана
 Травушка
 Сестра
 Полнолуние
 Сказка о Дьяволе
 Дракон
 Ай, волна
 Ворожи
 Огонь
 Лента в волосах
 Белая кошка
 Рапунцель

Дикие травы (2009) 
 Опасное лето
 Далеко
 Шелкопряд
 А если бы он
 Ведьма
 Кувшин
 Княже
 Ветер
 Шаман
 Волкодав
 Ушба
 Океан
 Береги (бонус-трек)
 Чёрная овечка (бонус-трек)

Примечания 

Альбомы группы «Мельница»
Бокс-сеты